La Treća hrvatska nogometna liga 2006-07, conosciuta anche come 3.HNL 2006-07, è stata la 16ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 54 squadre erano divise in 3 gironi di 18 squadre su base geografica.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 4 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Est

Spareggio per il primo posto 
Disputato a Belišće il 12 giugno 2007.

Slavonac CO promosso in 2.HNL 2007-08. Suhopolje al Play-off Promozione.

Girone Sud

Play-off promozione 
Disputati fra la 2ª del Girone Ovest (Segesta Sisak) e la 2ª del Girone Est (Suhopolje)

Segesta Sisak promosso in 2.HNL 2007-08

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2006-07
Druga Liga 2006-07
Hrvatski nogometni kup 2006-2007

Collegamenti esterni 

2005
Calcio nel 2006
Calcio nel 2007